Drayden ist der Name von

 Drayden (Maryland), Ort in Maryland
 Nicky Drayden, US-amerikanische Systemanalytikerin und Science-Fiction-Schriftstellerin